Company () може означати:

Музика 
  — музичний колектив з Брукліна.
  — вільний імпровізаційний гурт.
  — пісня з Бродвейського мюзиклу.
  — альбом 2012 року Енді Бурроуса.
  — альбом 2014 року гурту The Drink.
 «Company» — пісня 2016 року канадського співака Джастіна Бібера.
  — пісня 2016 року американської співачки Тінаші.
 «Company» — пісня Дрейка з альбому .
 «Company» — пісня Third Eye Blind з альбому .

Інше 
  — журнал, що видається у Великій Британії.
  — угорський ЛГБТ журнал.